Виктор Анохин:
 Анохин, Виктор Васильевич (1923—2004) — советский инженер-технолог, профессор, доктор технических наук.
 Анохин, Виктор Фёдорович (род. 1951) — советский легкоатлет.